sztoa, az ókori görög építészetben oszlopsorral lehatárolt fedett folyosó, csarnok
Sztoa Poikilé, Athén
sztoa, a sztoikus filozófia tanainak összessége